Löner ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Löner († 1546), deutscher Kirchenliedkomponist, evangelischer Theologe und Reformator 
 Johann Josua Löner (~1535–1595), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Löhner